Оптическое окно может означать:
 Оптическое окно — диапазон электромагнитного излучения от 300нм до 2мкм, практически не поглощаемый земной атмосферой и включающий в себя видимый свет;
 Оптическое окно — часть излучателя или оптического прибора, предназначенная для разделения внутренней и внешней среды прибора и пропускания света без изменения формы пучка. Как правило выполняется в виде пластины из прозрачного материала, обе поверхности которой представляют собой плоскости с точностью до 1/8 рабочей длины волны, параллельные друг другу.

Ссылки